Wang Chen kan syfta på följande personer:

Wang Chen (politiker) (född 1950), en kinesisk politiker.
Wang Chen (bordtennisspelare) (född 1974), en kinesisk bordtennisspelare.